

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene defensor del título.

Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop ganaron el título tras derrotar en la final Sergei Bubka y Aleksandr Nedovyesov.

Cabeza de serie 

  Błażej Koniusz /  Mateusz Kowalczyk (Cuartos de final)
  Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Primera ronda)

<ol start=3>
  Andriej Kapaś /  Michał Przysiężny ''(Primera ronda)
  Daniel Smethurst /  Sean Thornley (Cuartos de final)()

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Glasgow 2015